Coni kan syfta på:
 Conu, ort i Azerbajdzjan
 Cuneo, ort i Piemonte, Italien